Амерички репер и певач Крис Браун објавио је осам студијских албума, девет микстејпова, сто осам синглова и десет промотивних синглова. Браунових седам синглова нашли су се на првом месту америчке листе Билборд хот 100, а његове песме нашле су се на листи пет Билборд хот 100 пет узастопних недеља. Према Америчком удружењу дискографских кућа, он је десети рангирани музичар са највише проданих синглова у дигиталном облику у Сједињеним Државама, а продао их је 50 милиона.

Први студијски албум под називом Chris Brown, објављен је 29. новембра 2005. године. Албум се нашао на другој позицији америчке листе Билборд 200, а ушао је и међу десет најбољих албума на неколико других листа у свету. Албуму је касније додељен двоструки платинумски сертификат од стране Америчког удружења дискографских кућа, а златни сертификат у Аустралији, Канади и Великој Британији. Главни албумски сингл Run It који је снимљен у сарадњи са Џулз Сантаном, досегнуо је до првог места на америчкој листи Билборд хот 100, где је провео месец дана на врху и међу првих десет синглова. Наредни сингл Yo (Excuse Me Miss) нашао се мешу десет најбољих на неколико графикона, а Say Goodbye био је мешу пет најбољих синглова америчке R&B top 5, заједно са синглом Gimme That, снимљеном у сарадњи са Лил Вејном и Popinom.

Други студијски албум Exclusive објављен је 6. новембра 2007. године. Албум се нашао у првих десет албума листа неколико земаља, а додељен му је дупли платунумски сертификат у Сједињеним Државама и Аустралији и платинумски сертификат у Уједињеном Краљевству. На албуму су се нашли синглови Kiss Kiss (Крис Браун и T-Pain), With You и Forever. Међу пет најбољих R&B синглова Сједињених Државама нашли су се Браунови синглови Take You Down, и Superhuman (у дуету са Кери Хилсон) који се нашао међу 30. најбољих песама у неколико земаља. Exclusive је укључио и сингл Wall to Wall.

Трећи студијски албум певач је објавио 4. децембра 2009. године под називом Graffiti, који се нашао међу десет најбољих албума на америчкој листи Билборд 200. Албуму је претходио сингл I Can Transform Ya, који је снимљен у сарадњи са Лил Вејном и Swizz Beatzom. I Can Transform Ya нашао се међу 20 најбољих синглова у неколико држава. Наредни албумски сингл Crawl и такође се нашао на листама неколико држава.

Четврти студијски албум под називом F.A.M.E. објављен је 22. марта 2011. године и то је био први албум Брауна који се нашао на првом месту америчке листе Билборд 200. Албуму је додељен златни сертификат у Сједињеним Државама, Аустралији и Ирској. Главни албумски сингл Yeah 3x нашао се међу десет најбољих синглова у неколико државаа. Други албумски сингл Look at Me Now који је снимље у сарадњи са Лил Вејном и Баста Рајмсом постао је први сингл Брауна који се нашао на листи Билборд хот 100 од 2008. године. На албуму F.A.M.E. нашли су се и синглови Beautiful People (са Бенијем Бенасијем), She Ain't You, Next to You ( у сарадњи са Џастином Бибером) и сингл Wet the Bed снимљен у сарадњи са репером Лудакрисом.

Браунов пети студијски албум Fortune објављен је 29. јуна 2012. године и он је био други албум певача оји се нашао на првом месту листе Билборд 200. Албумски синглови Turn Up the Music и Don't Wake Me Up нашли су се међу десет најбољих синглова у Сједињеним Државама.

X, шести студијски албум Криса Брауна објављен је 16. септембра 2014. године, а претходило му је пет синглова. Главни албумски сингл Fine China нашао се у првих десет синглова Аустралије, а касније је добио златни сертификат од Америчког удружења дискографских кућа. Don't Think They Know објављен је као други сингл са албума, на чијем вокалу се нашла америчка певачица Алија. Трећи сингл "ove More, снимљен у сарадњи са Ники Минаж нашао се међу првих десет синглова у Аустралији, а Аустралијско удружење дискографских кућа доделило му је златни сертификат. Наредни албумски сингл Loyal снимљен је у дуету са Лил Вејном и био је најбоље рангирани сингл са албума X, а нашао се на првом месту листе Билборд хот 100. Loyal је добио платинумски сертификат од стране Америчког удружења дискографских кућа. Пети и последњи сингл са албума X под називом New Flame снимљен је у сарадњи са Ашером и Рик Росом.

Након објављивања микстејпа  Fan of a Fan together 2010. године, наредни пројекта Брауна била је сарадња са репером Tyga , са којим је објавио заједнички албум Fan of a Fan: The Album, 2015. године. Албум је достигао до 7. позиције листе Билборд 200. На албуму се нашао сингл Ayo који је доживео велики комерцијални успех у Великој Британији и био на 6. месту листе UK Singles Chart, а касније му је додељен златни сертификат у истој земљи.

Седми студисјки албум под називом Royalty, објављен је 18. децембра 2015. године, а претходила су му четири сингла: Liquor, који се нашао на 60. месту листе Билборд хот 100, синглови Zero, који се нашао на 80. позицији листе Билборд хот 100, а Back to Sleep на 20. месту исте листе. Последњи албумски сингл Fine by Me објављен је 27. новембра 2015. године. Албум Royalty добио је златни сертификат од стране Америчког удружења дискографских кућа, 2016. године.

Године 2017. Браун је објавио осми студијски албум Heartbreak on a Full Moon. Албум је дебитовао на трећем месту листе Билборд 200, а међу првих десет албума нашао се у Аустралији и Великој Британији. Осам дана након објављивања, Америчко удружење дискографских кућа објавило је милион примерака албума (500.000 дуплих) за тржиште Сједињених Држава.

Албуми

Студијски албуми

Колоборативни албуми

Епови

Микстејпови

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући музичар

Промотивни синглови

Остале песме

Гостовања на песмама 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ Листа песама на којима је Крис Браун био гостујући музичар
! scope="col" style="width:18em;"| Назив
! scope="col" | Годиан
! scope="col" | Други музичар(и)
! scope="col" | Албум
|-
! scope="row"| "Which One"
|2006
| rowspan="2" 
| In the Mix 
|-
! scope="row"| "Try a Little Tenderness" 
| rowspan="2"| 2007
| This Christmas 
|-
! scope="row"| Umbrella (ремикс)
| Ријана
|
|-
! scope="row"| "Turntables"
| rowspan="3"| 2009
| Ciara
| Fantasy Ride
|-
! scope="row"| "Leaving with Me"
| T.I.
| A Year and a Day
|-
! scope="row"| "Pretty Girls" (ремикс)
| Wale, Fabolous
| 
|-
! scope="row"| "Foreplay" 
| rowspan="4"| 2010
| Tank
| Now or Never
|-
! scope="row"| "Put You On"
| Diggy Simmons
| Airborne
|-
! scope="row"| "Yesterday"
| Diddy – Dirty Money
| rowspan="2"| Last Train to Paris
|-
! scope="row"| "I Know"
| Diddy – Dirty Money, Виз Калифа, Sevyn Streeter
|-
! scope="row"| "Up" (ремикс)
| rowspan="5"| 2011
| Џастин Бибер
| Never Say Never – The Remixes
|-
! scope="row"| "Westside"
| Jay Rock
| Follow Me Home
|-
! scope="row"| "Luv Me Girl"
| Lloyd, Veronica Vega
| King of Hearts
|-
! scope="row"| "Undercover"
| DJ Drama, Џ. Кол
| Third Power
|-
! scope="row"| "Look at Her Go"
| T-Pain
| Revolver
|-
! scope="row"| "For the Fame"
| rowspan="12"| 2012
| Tyga, Wynter Gordon
| Careless World: Rise of the Last King
|-
! scope="row"| "International (Serious)"
| Estelle, Trey Songz
| All of Me
|-
! scope="row"| "Lonely"
| Tank
| This Is How I Feel
|-
! scope="row"| "Yao Ming" (ремикс)
| David Banner, ASAP Rocky
| Sex, Drugs & Video Games
|-
! scope="row"| "Cyeah Cyeah Cyeah Cyeah"
| Gucci Mane, Лил Вејн
| I'm Up
|-
! scope="row" | "Function" (ремикс)
| E-40, Young Jeezy, French Montana, Red Cafe, Problem 
| 
|-
! scope="row"| "Countdown"
| 2 Chainz
| Based on a T.R.U. Story
|-
! scope="row"| "That Pole"
| Kirko Bangz
| Procrastination Kills 4
|-
! scope="row"| "Sellin' Dreams"
| Big Sean
| Detroit
|-
! scope="row"| "Shut Up"
| Berner, Problem
| Urban Farmer
|-
! scope="row"| "Nobody's Business"
| Ријана
| Unapologetic
|-
! scope="row"| "Hope We Meet Again"
| Pitbull
| Global Warming
|-
! scope="row"| "That Nigga"
| rowspan="18"| 2013
| Kid Red
| Redemption
|-
! scope="row"| "R.I.P." (ремикс)
| Young Jeezy, YG, Кендрик Ламар
| 
|-
! scope="row"| "Remedy" 
| Snoop Lion, Баста Рајмс
| Reincarnated
|-
! scope="row"| "Let's Go"
| will.i.am
| #willpower
|-
! scope="row"| "Let the Blunt Go"
| Funkmaster Flex, Problem
| Who You Mad At? Me or Yourself?
|-
! scope="row"| "Mad Fo"
| Лудакрис, Meek Mill, Swizz Beatz, Pusha T
| rowspan="2"| #IDGAF
|-
! scope="row"| "Dancin Dirty"
| Ludacris
|-
! scope="row"| "Lay Your Head Back"
| Problem, Tank, Terrace Martin
| The Separation
|-
! scope="row"| "Like Whaaat" (ремикс)
| Problem, Tyga, Виз Калифа, Master P
| 
|-
! scope="row"| "Actin Up"
| Asher Roth, Rye Rye, Џастин Бибер
| The Greenhouse Effect Vol. 2
|-
! scope="row"| "Got My Heart"
| Ty Dolla Sign, Гејм
| Beach House 2
|-
! scope="row"| "Rider"
| Ace Hood
| Trials & Tribulations
|-
! scope="row"| "Bigger Than Life"
| Birdman, Tyga, Лил Вејн
| Rich Gang
|-
! scope="row"| "F.I.V.E."
| Гејм, Лил Вејн
| OKE: Operation Kill Everything
|-
! scope="row"| "I'm Still"
| DJ Khaled, Ace Hood, Виз Калифа, Wale
| Suffering from Success
|-
! scope="row"| "Throwback"
| B.o.B
| Underground Luxury
|-
! scope="row" | "When to Stop"
| Tyga
| Well Done 4
|-
! scope="row" | "I Luv This Shit" (ремикс)
| August Alsina, Trey Songz
| Testimony
|-
! scope="row"| "Show Me" (ремикс)
| rowspan="9"| 2014
| Kid Ink, Trey Songz, Juicy J, 2 Chainz
| rowspan="4" 
|-
! scope="row"| "Hot Nigga" (ремикс)
| Bobby Shmurda, Fabolous, Jadakiss, Rowdy Rebel, Yo Gotti, Баста Рајмс
|-
! scope="row" | "Main Chick" (ремикс)
| Kid Ink, Tyga, French Montana, Yo Gotti, Lil Bibby
|-
! scope="row"| "Waves" (ремикс)
| Mr Probz, T.I.
|-
! scope="row" | "Fuck Yo Feelings"
| Гејм, Лил Вејн
| Blood Moon: Year of the Wolf
|-
! scope="row" | "Don't Panic" (ремикс)
| French Montana, Jeremih
| 
|-
! scope="row" | "Control"
| Wisin, Pitbull
| El Regreso del Sobreviviente
|-
! scope="row" | "Do Not Disturb"
| Teyana Taylor
| VII
|-
! scope="row" | "Dangerous Part II"
| Давид Гета, Sam Martin, Trey Songz
| 
|-
! scope="row" | "Blue Lipstick"
| rowspan="17"| 2015
| TeeFlii
| Starr
|-
! scope="row" | "CoCo (3. део)"
| O.T. Genasis
| rowspan="2" 
|-
! scope="row" | "Lil Bit" (ремикс)
| K Camp
|-
! scope="row" | "All Falls Down"
| Ашер
| Flawed
|-
! scope="row" | "Get That Money"
| Lil Durk, French Montana
| Remember My Name
|-
! scope="row" | "Here It Is"
| Flo Rida
| My House
|-
! scope="row" | "[Jealous" (ремикс)
| Бијонсе
| 
|-
! scope="row" | "She Don't Love Me"
| Lil Boosie
| Touchdown 2 Cause Hell 
|-
! scope="row"|"Poppin'" (ремикс)
| Meek Mill, French Montana
| 
|-
! scope="row" | "Just For Tonight"
| Migos
| Yung Rich Nation
|-
! scope="row"|"Thuggin it"
| Joe Moses
| Nothing 2 Something 3
|-
! scope="row"| "Ain't Shit Change"
| Cal Scruby
| House In The Hills
|-
! scope="row"|"Diamonds & Gold" (ремикс)
| Kid Ink, Verse Simmonds, French Montana
| rowspan="2" 
|-
! scope="row" | "Simple Things" (ремикс)
| Miguel, Future
|-
! scope="row"| "Gangsta Way"
| French Montana
| Coke Zoo
|-
! scope="row"| "Fade to Sade"
| Lyrica Anderson
| Hello
|-
! scope="row" | "Till the Morning"
| DJ Carisma, DeJ Loaf
| 
|-
! scope="row" | "Rumorz"
| rowspan="12"| 2016
| Tyga
| Rawwest Nigga Alive
|-
! scope="row" | "Wave Gods Intro"
| French Montana
| Wave Gods
|-
! scope="row" | "All I Wanna Do"
| Meek Mill
| 
|-
! scope="row" | "I Love You"
| A$AP Ferg, Ty Dolla Sign
|Always Strive и Prosper
|-
! scope="row" | "Shabba"
| Wizkid, Trey Songz, French Montana
| TBA
|-
! scope="row" | "Your Number (ремикс)"
| Ayo Jay, Kid Ink
| rowspan="2" 
|-
! scope="row" | "Wishing (ремикс)"
| DJ Drama, Fabolous, Trey Songz, Tory Lanez, Jhené Aiko
|-
! scope="row" | "Scream"
| Kevin Hart, Joelle James
| Kevin Hart: What Now? (The Mixtape Presents Chocolate Droppa)
|-
! scope="row" | "Pretty Diamonds"
| Jeezy
| Trap or Die 3
|-
! scope="row" | "Moon Walk"
| Gucci Mane, Ејкон
| 
|-
! scope="row" | "Cherry Red Vans"
| Ray J, The Mob Group, TJ Luva Boy
| Smoke Cloud TMG & OHB
|-
! scope="row" | "Keep You In Mind (ремикс)
| Guordan Banks
| rowspan="2" 
|-
! scope="row" | "Give It to Me"
| rowspan="15" | 2017
| Jeezy
|-
! scope="row" | "Just as I Am"
| SpiffTv, Prince Royce
| Five|-
! scope="row" | "OHB"
| Casanova, Young Lo
| Be Safetho|-
! scope="row" | "I See You"
| Kap G
| Supa Jefe|-
! scope="row" | "Flexing"
| HoodyBaby, Quavo, Gudda Gudda, Лил Вејн
| Kitchen 24: Slangin Off Key|-
! scope="row" | "No Time 2 Waste"
| Yung Q
| God Forgives, I Don't|-
! scope="row" | "Heaven on Earth"
| Wale
| Shine|-
! scope="row" | "Leanin"
| Juicy J, Quavo
| Gas Face|-
! scope="row" | "Who You Came With"
| Luvaboy TJ, Ray J
| Machine Lyfe FNFL.2|-
! scope="row" | "Flipmode (ремикс)"
| Velous, Fabolous
| Summertime Shootout 3|-
! scope="row" | "Save It for Me"
| Yo Gotti
| I Still Am|-
! scope="row" | "Fucking & Kissing"
| A Boogie wit da Hoodie
| The Bigger Artist|-
! scope="row" | "Classic You"
|T-Pain
|Oblivion|-
! scope="row" | "100"
| Kid Red, Quavo, Takeoff
| 
|-
! scope="row"| "3's Company"
| Снуп Дог, O.T. Genasis
| Make America Crip Again|-
! scope="row"| "Duck My Ex"
| rowspan="2"| 2018
| Tory Lanez, 2 Chainz
| rowspan="2"| Love Me Now?|-
! scope="row"| "Flexible"
| Tory Lanez, Lil Baby
|}

 Напомене 

 A  "Superhuman" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 20. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 B  "Yeah 3x" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била22. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 C  "Beautiful People" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 1. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 E  "Make the World Go Round" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била22. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 F  "Head of My Class" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 23. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 G  "Back to the Crib" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 24. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart.
 H  "Ain't Thinkin' 'Bout You" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 11. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart.
 I  "Pot of Gold" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 1. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart.
 J  "International Love" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 11. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 K  "Algo Me Gusta de Ti" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 10. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart.
 L  "Long Gone" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 21. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart. It није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 2. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.

 M  "Ya Man Ain't Me" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 2. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 N  "Damage" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 21. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 O  "Better on the Other Side" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 13. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 P  "Another Planet" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 2. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 Q  "Oh Yeah" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 19. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 R  "Paper, Scissors, Rock" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 23. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 S  "Undercover" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 15. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 T  "Look at Her Go" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 22. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart.
 U  "Arena" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 16. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles chart.
 V  "Marry Go Round" није доспела на листу Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, али је била 1. на листи Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles chart.
 W  "Anyway" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 7. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles.
 X  "Wrist" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 17. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles.
 Z  "Songs on 12 Play" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 25. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles.
 Z  "Drunk Texting" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 24. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles. 
 Z  "Autumn Leaves" није доспела на листу Billboard Hot 100, али је била 24. на листи Bubbling Under Hot 100 Singles.

 Види још 
 Видеографија Криса Брауна

 Референце 

 Спољашње везе 
 Званични веб-сајт
 [ Дискографија Криса Брауна] на сајтуAllmusic''

Крис Браун
Крис Браун
Крис Браун